Lewisohn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Lewisohn (1849–1938), deutsch-amerikanischer Kaufmann und Philanthrop
 Alice Lewisohn (1883–1972), amerikanische Schauspielerin
 Irene Lewisohn (1892–1944)
 Jesse Lewisohn (1872–1918), amerikanischer Unternehmer
 Leonard Lewisohn (1847–1902), deutsch-amerikanischer Kaufmann und Philanthrop
 Ludwig Lewisohn (1882–1955), deutsch-amerikanischer Schriftsteller
 Mark Lewisohn (* 1958), Autor und Historiker
 Richard Lewisohn (1875–1961), deutsch-amerikanischer Chirurg, Pionier der Bluttransfusion
 Samuel Lewisohn (1809–1872), deutscher Kaufmann

Sonstiges:
 Lewisohn-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Lewysohn ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Lewysohn (1805–1860), Hebraist und Rabbiner
 Ludwig Lewysohn (1819–1901), Rabbiner
 Rudolf Nelson, né Lewysohn (1878–1960), Kabarettist

Siehe auch:
 Levison
 Levysohn
 Lewinsohn
 Loewysohn